Jednostki administracyjne:
 Radbruch – gmina w niemieckim kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg

Osoby:
 Gustav Radbruch – niemiecki filozof

Zobacz też:
 formuła Radbrucha